Mechowo (gromada w powiecie kamieńskim)
 Mechowo (gromada w powiecie łobeskim) (łobeski/gryficki)